Fleuriel est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Fleuriel, commune française de l'Allier.
 Fleuriel, village et château de la commune d'Huriel (Allier).

Fleuriel entre aussi dans la composition du nom d'Épineuil-le-Fleuriel, commune française du Cher.